

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Borowica – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Łopiennik Górny
 Borowica – część wsi Gołkowice w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Godów

Bułgaria 
 Borowica – rzeka
 Borowica – schronisko turystyczne w Rodopach
 Borowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Borowica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń

Inne 
 Borowica – nieistniejący przysiółek wsi Uciechów w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów

Linki zewnętrzne